Kitcar (auto), een bouwpakket auto
 Kitcar (rallysport), een type rallyauto